„Танцувай с мен“ е конкурс, който се провежда няколко поредни години в „Шоуто на Слави“ по БТВ. В конкурса участват кандидати, преминали през предварителен кастинг, като техният брой е най-много 100. За първи път конкурсът е излъчен на 20 септември 2006 г. Победител в първото издание е Мария Цонкова. Наградите на конкурса, раздавани от самия водещ са парична награда и кола.

Кръговете на „Танцувай с мен“ представляват отделни задачи – хора, тематични танци, танци от филми, индийски, арабски, рап и хип-хоп, кючеци и други. Състезанието има продължителност от 4 месеца, като всяка седмица се излъчва по едно предаване. Оценките се дават от журито, но глас има и зрителят. Журито е съставено от Слави Трифонов, Иво Сиромахов, Светослав Митев, Светлана Христова и други.

В конкурса взимат участие и известни български звезди като Румънеца и Енчев, Анелия, Преслава, Искрен Пецов. През 2011 г. се проведе третият конкурс „Танцувай с мен“.

Външни препратки 
 Борис Панайотов е победител в „Танцувай с мен – 3...стаен“

Предавания на БТВ
Основани в България през 2005 година